Goodrich ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Goodrich (Arkansas)
 Goodrich (Colorado)
 Goodrich (Idaho)
 Goodrich (Illinois)
 Goodrich (Kansas)
 Goodrich (Maine)
 Goodrich (Michigan)
 Goodrich (New York)
 Goodrich (North Dakota)
 Goodrich (Tennessee)
 Goodrich (Texas)
 Goodrich (Wisconsin), im Taylor County
 Goodrich (Town), Town(ship) im Taylor County, Wisconsin
 Goodrich Falls (New Hampshire)
 Goodrich Fork (Virginia)
 Goodrich Four Corners (Vermont)
 Goodrich Heights (Connecticut)
 Goodrich Township (Iowa)
 Goodrich Township (North Dakota)

im Vereinigten Königreich:
 Goodrich (Herefordshire)

Unternehmen:
 Goodrich Corporation, ein US-amerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen, früher bei Reifen und Gummi bekannt
 Goodrich Quality Theaters, eine aus Michigan stammende Kette von Kinos
 Foley & Williams Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Goodrich

Goodrich ist der Familienname folgender Personen:
 Angel Goodrich (* 1990), US-amerikanische Basketballspielerin
 Andy Goodrich (1928–2008), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Austin Goodrich († 2013), US-amerikanischer Geheimdienstler
 Benjamin Goodrich (1841–1888), Gründer der Goodrich Corporation
 Benjamin Briggs Goodrich (1799–1860), US-amerikanischer Arzt und Politiker
 Bert Goodrich (1906–1991), US-amerikanischer Bodybuilder 
 Briggs Goodrich (1848–1888), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Chauncey Goodrich (1759–1815), US-amerikanischer Politiker
 Edwin Stephen Goodrich (1868–1946), britischer Zoologe und Paläontologe
 Elizur Goodrich (1761–1849), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Frances Goodrich (1890–1984), US-amerikanische Bühnen- und Drehbuchautorin
 Gail Goodrich (* 1943), US-amerikanischer Basketballspieler

 Jimmy Goodrich (1900–1982), US-amerikanischer Boxer
 John Z. Goodrich (1804–1885), US-amerikanischer Politiker
 Luther Carrington Goodrich (1894–1986), amerikanischer Sinologe
 Michael T. Goodrich, US-amerikanischer Informatiker
 Milo Goodrich (1814–1881), US-amerikanischer Politiker
 Philip Goodrich (1929–2001), britischer anglikanischer Theologe und Bischof von Worcester
 Samuel Griswold Goodrich (1793–1860), US-amerikanischer Pädagoge und Schriftsteller
 Sandra Ann Goodrich (* 1947), britische Pop-Sängerin, siehe Sandie Shaw
 Sherel Goodrich (* 1943), US-amerikanischer Botaniker und Ökologe
 Steve Goodrich (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 William M. Goodrich (1777–1833), US-amerikanischer Orgelbauer